Red Lights – filme espano-americano lançado em 2012;
Red Light – álbum de 2014, lançado por F(x);
"Red Lights" – canção de 2013, lançada por Tiësto;

Ver também 
Green Light

Desambiguação